Heide oznacza z niem. wrzosowisko

Niemcy 
2 miasta:
 Heide – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen
 Märkische Heide – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald

1 kraina:
 Lüneburger Heide – kraina w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby 
 Franz Heide – niemiecki duchowny
 Jerzy Wojciech Heide – polski duchowny
 Heide Simonis – niemiecka polityk

Zobacz też 
 Elbe-Heide
 Heide-Park
 Heiden